Mohamed Tahiri, homme politique marocain